Thomas Lawlor est un nom pouvant désigner:

 (1938-2020), chanteur d'opéra irlandais
 (né en 1945), homme politique travailliste britannique
Thomas Lawlor (né en 1983), combattants américain d'arts martiaux mixtes

Voir aussi

Lawlor, Thomas